Le sujet est, selon les catégories que dégage le Trésor de la langue française :
 ce qui constitue la matière, le thème ou le motif ou d'une activité intellectuelle ou artistique ou d'un état.
 un être vivant, considéré dans son individualité.

Matière ou motif 
 En linguistique, le sujet, est une fonction syntaxique liée nécessairement au verbe.
 En philosophie, le sujet est l'objet de la pensée et de la connaissance ou le support de certaines autres réalités : le sujet d'une dissertation, d'un examen, d'une thèse, d'un mémoire, d'un rapport. Le sujet apparaît normalement dans un résumé ou présentation. Il rattache le propos à une série antérieure ou à une problématique.
 La délimitation du sujet est le problème central des sciences de l'information et des bibliothèques.
 La Classification décimale de Dewey et la Classification décimale universelle donnent des règles au classement des ouvrages écrits par sujet.
 Les thésaurus documentaire de mots-clés normalisent l'indexation du sujet.
 Le sujet est un élément des métadonnées de la ressource informatique.
 En musique, le sujet est le thème d'une fugue.
 En peinture, le sujet est l'anecdote que représente la peinture figurative, que décrit le cartel ou le catalogue.

Être vivant individualisé 
 En médecine, notamment en psychiatrie, et de là en psychologie et en psychanalyse, comme dans certains usages de la conversation (« mauvais sujet »), le sujet est la personne qu'on observe,  d'un compte-rendu qui se veut objectif mais capable d'agir, ce que rappelle le mot sujet.
 En psychanalyse la notion de Sujet fait l'objet d'une attention particulière, ainsi que la  subjectivation qui est son processus de constitution. Le concept de sujet n'apparaît pas chez Freud.
 Jacques Lacan a élaboré une notion de sujet de l'inconscient. Selon Lacan, le sujet est l'effet d'un discours. Il n'a pas d'existence substantielle mais ne surgit que représenté par un signifiant auprès d'un autre signifiant.
 Sujet est un titre dans la hiérarchie du Ballet de l'Opéra national de Paris, par opposition au participant au chœur.

Sens légal 
 La personnalité juridique ou sujet de droit, l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs.
 Un Sujet de la fédération de Russie est une entité fédérée de la fédération de Russie.
 Le sujet, une personne vivant sous l'autorité morale d'un monarque.
 Le sujet, une personne qui était dans une ou plusieurs catégories d'indigénat.